Серге́й Нау́мов: Наумов, Сергей Владимирович (род. 1969) — украинский банкир.
 Наумов, Сергей Иванович (род. 1969) — советский и латвийский хоккеист, тренер вратарей.
 Наумов, Сергей Максимович (1929—1980) — советский журналист, писатель, преподаватель, режиссёр и сценарист.
 
 Наумов, Сергей Николаевич (1874—1933) — российский химик.
 Наумов, Сергей Павлович (1905—1987) — советский зоолог.
 Наумов, Сергей Петрович (род. 1981) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Наумов, Сергей Эдуардович (род. 1961) — российский художник.
 Наумов, Сергей Юрьевич (род. 1963) — российский государственный деятель, председатель Саратовской городской думы.